

Прізвище

 Гертруд Дальгрен (; 1931 — 2009) — шведська вчена-ботанік, дружина Рольфа Далгрена.
 Рольф Далгрен (; 7 липня 1932 — 14 лютого 1987) — шведсько-данський ботанік, професор Копенгагенського університету, чоловік Гертруд Далгрен.
Ганс Дальгрен (; 16 березня 1948) — шведський  (з 2019 року)
 Ева Дальгрен (;  1960) — шведська поп-співачка і письменниця.

Топоніми 

 Далгрен — поселення, штат Іллінойс, США
 Далгрен — переписна місцевість, штат Вірджинія, США